La nazionale di calcio femminile della Costa d'Avorio è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dello Costa d'Avorio, gestita dalla Federazione calcistica della Costa d'Avorio (fra. Fédération Ivoirienne de Football; arabo اتحاد ساحل العاج لكرة القدم - FIF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, la nazionale femminile occupa il 69º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnandone uno rispetto alla classifica redatta il 22 giugno 2018.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle Nazioni Africane, fino al 2014 denominata Campionato africano, ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei ad invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1999: non partecipante
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: fase a gironi
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1998: non partecipante
 2000: non partecipante
 2002: non qualificata
 2004: non partecipante
 2006: non qualificata
 2008: non qualificata
 2010: non qualificata
 2012: fase a gironi
 2014: 3º posto 
 2016: squalificata
 2018: fase a gironi
 2022: non qualificata

Partecipazioni ai Giochi panafricani 
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: terzo posto

Tutte le rose

Mondiali

Coppa d'Africa

Rosa 
Rosa delle calciatrici convocate per il mondiali di Canada 2015.

Selezionatrice: Clémentine Touré

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica della Costa d'Avorio
 Nazionale di calcio della Costa d'Avorio

Nazionale di calcio femminile della Costa d'Avorio